Стрепухов — фамилия; имеет женскую форму Стрепухова.
 Стрепухов, Михаил Фёдорович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Стрепухов, Пётр Яковлевич (1889—1945) — советский военачальник, генерал-майор, донской казак, участник Первой мировой, Гражданской, и Великой Отечественной войн.